Авас может означать:

 Авас (горы) — горы в Намибии.
 Авас (Греция) — деревня в Греции.

См. также 
 Абант
 Абас
 Авва (значения)